Погоржелице ()

 Погоржелице — город в районе Брно-пригород Южноморавского края Чехии.
 Погоржелице — село в Злинском крае Чехии.